Huda Jama ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Huda Jama (Österreich), Tal in der Gemeinde Zell, Kärnten, Österreich
 Huda Jama (Slowenien), Ortsteil von Laško, Untersteiermark, Slowenien